Karstädt – comune del Brandeburgo
 Karstädt – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore